Alona Wiktorowna Sid´ko (ros. Алёна Ви́кторовна Сидько́, ur. 20 września 1979 r. w Krasnojarsku) – rosyjska biegaczka narciarska, brązowa medalistka olimpijska i mistrzostw świata.

Kariera 
Pierwszymi oraz jak się później okazało ostatnimi igrzyskami w jej karierze były igrzyska w Turynie. Sid´ko zajęła tam wraz z Olgą Roczewą 6. miejsce w sprincie drużynowym techniką klasyczną oraz wywalczyła brązowy medal w sprincie indywidualnym stylem dowolnym. Ze startu na igrzyskach olimpijskich w Vancouver została wykluczona w grudniu 2009 roku po tym jak przyłapano ją na stosowaniu dopingu, za co została zawieszona na dwa lata.

Na mistrzostwach świata zadebiutowała w 2003 r. podczas mistrzostw w Val di Fiemme, gdzie zajęła 12. miejsce w sprincie stylem dowolnym. Swój pierwszy sukces osiągnęła na mistrzostwach świata Oberstdorfie, gdzie razem z Juliją Czepałową zdobyła brązowy medal w sprincie drużynowym techniką dowolną. Startowała później także na mistrzostwach świata w Sapporo oraz mistrzostwach świata w Libercu jednak indywidualnie zajmowała tam miejsca poza czołową dziesiątką.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2003/2004, kiedy to zajęła 20. miejsce w klasyfikacji generalnej. W sezonie 2007/2008 nie startowała z powodu ciąży. W 2009/2010 rywalizowała do połowy stycznia 2010 r. później została zdyskwalifikowana za doping.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2000/2001: 101.
 sezon 2001/2002: 45.
 sezon 2002/2003: 25.
 sezon 2003/2004: 20.
 sezon 2004/2005: 29.
 sezon 2005/2006: 23.
 sezon 2006/2007: 28.
 sezon 2008/2009: 26.
 sezon 2009/2010: 100.

Miejsca na podium

Miejsca w poszczególnych zawodach

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Ludzie urodzeni w Krasnojarsku
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Rosyjscy biegacze narciarscy
Rosyjscy medaliści olimpijscy
Rosyjscy sportowcy ukarani za doping
Urodzeni w 1979